Junge Alternative steht für: 

 Junge Alternative für Deutschland (JA), die Jugendorganisation der Partei Alternative für Deutschland (AfD) 
 Future! – Die junge Alternative, eine Jugendpartei in Magdeburg
 Junge Alternative JA!, eine Jugendpartei in Bern
 PETO – Die junge Alternative, eine Jugendpartei in Monheim am Rhein